Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase finale dell'edizione 2021-2022 della Coppa Italia Serie D di calcio.

Tabellone 
{{Torneo trentaduesimi
| RD1=Trentaduesimi di finale
| RD2=Sedicesimi di finale
| RD3=Ottavi di finale
| RD4=Quarti di finale
| RD5=Semifinali
| RD6=Finale
| team-width=165
| score-width=35

| RD1-team01=
| RD1-score01=1
| RD1-team02=
| RD1-score02=2
| RD1-team03=
| RD1-score03=4
| RD1-team04=
| RD1-score04=2
| RD1-team05=
| RD1-score05=0
| RD1-team06=
| RD1-score06=3
| RD1-team07=
| RD1-score07=1
| RD1-team08=
| RD1-score08=3
| RD1-team09= 
| RD1-score09=0 (4)
| RD1-team10=
| RD1-score10=0 (2)
| RD1-team11=
| RD1-score11=4
| RD1-team12=
| RD1-score12=2
| RD1-team13=
| RD1-score13=1
| RD1-team14=
| RD1-score14=3
| RD1-team15= 
| RD1-score15=1 (5)
| RD1-team16=
| RD1-score16=1 (4)
| RD1-team17=
| RD1-score17=0
| RD1-team18=
| RD1-score18=2
| RD1-team19=
| RD1-score19=1
| RD1-team20=
| RD1-score20=4
| RD1-team21= 
| RD1-score21=1 (4)
| RD1-team22=
| RD1-score22=1 (3)
| RD1-team23=
| RD1-score23=4
| RD1-team24=
| RD1-score24=0
| RD1-team25=
| RD1-score25=1
| RD1-team26=
| RD1-score26=2
| RD1-team27=
| RD1-score27=2
| RD1-team28=
| RD1-score28=1
| RD1-team29=
| RD1-score29=1
| RD1-team30=
| RD1-score30=2
| RD1-team31=
| RD1-score31=8
| RD1-team32=
| RD1-score32=1
| RD1-team33=
| RD1-score33=3
| RD1-team34=
| RD1-score34=1
| RD1-team35=
| RD1-score35=3
| RD1-team36=
| RD1-score36=0
| RD1-team37=
| RD1-score37=2 (3)
| RD1-team38= 
| RD1-score38=2 (4)
| RD1-team39=
| RD1-score39=0
| RD1-team40=
| RD1-score40=2
| RD1-team41= 
| RD1-score41=1 (6)
| RD1-team42=
| RD1-score42=1 (5)
| RD1-team43=
| RD1-score43=3
| RD1-team44=
| RD1-score44=0
| RD1-team45=
| RD1-score45=1
| RD1-team46=
| RD1-score46=2
| RD1-team47=
| RD1-score47=2
| RD1-team48=
| RD1-score48=1
| RD1-team49=
| RD1-score49=2
| RD1-team50=
| RD1-score50=1
| RD1-team51= 
| RD1-score51=2 (4)
| RD1-team52=
| RD1-score52=2 (3)
| RD1-team53=
| RD1-score53=0 (3)
| RD1-team54= 
| RD1-score54=0 (5)
| RD1-team55=
| RD1-score55=0 (5)
| RD1-team56= 
| RD1-score56=0 (6)
| RD1-team57=
| RD1-score57=3
| RD1-team58=
| RD1-score58=1
| RD1-team59=
| RD1-score59=2
| RD1-team60=
| RD1-score60=0
| RD1-team61=
| RD1-score61=2
| RD1-team62=
| RD1-score62=0
| RD1-team63= 
| RD1-score63=0 (3)
| RD1-team64=
| RD1-score64=0 (2)

| RD2-team01=
| RD2-score01=2
| RD2-team02= 
| RD2-score02=5
| RD2-team03=
| RD2-score03=2
| RD2-team04=
| RD2-score04=3
| RD2-team05=
| RD2-score05=0
| RD2-team06=
| RD2-score06=2
| RD2-team07= 
| RD2-score07=0 (3)
| RD2-team08=
| RD2-score08=0 (2)
| RD2-team09=
| RD2-score09=2 (3)
| RD2-team10= 
| RD2-score10=2 (4)
| RD2-team11= 
| RD2-score11=3
| RD2-team12=
| RD2-score12=1
| RD2-team13= 
| RD2-score13=0
| RD2-team14=
| RD2-score14=1
| RD2-team15= 
| RD2-score15=1 (5)
| RD2-team16=
| RD2-score16=1 (4)
| RD2-team17=
| RD2-score17=0 (2)
| RD2-team18= 
| RD2-score18=0 (4)| RD2-team19=
| RD2-score19=2
| RD2-team20=| RD2-score20=3| RD2-team21=
| RD2-score21=1
| RD2-team22=| RD2-score22=2| RD2-team23=
| RD2-score23=0
| RD2-team24=| RD2-score24=2| RD2-team25=| RD2-score25=2| RD2-team26=
| RD2-score26=0
| RD2-team27=| RD2-score27=1| RD2-team28= 
| RD2-score28=0
| RD2-team29=
| RD2-score29=3
| RD2-team30=| RD2-score30=4| RD2-team31=| RD2-score31=2| RD2-team32=
| RD2-score32=0

| RD3-team01=
| RD3-score01=1
| RD3-team02=| RD3-score02=2| RD3-team03= 
| RD3-score03=3 (6)| RD3-team04=
| RD3-score04=3 (3)
| RD3-team05=
| RD3-score05=1
| RD3-team06=| RD3-score06=2| RD3-team07=| RD3-score07=2| RD3-team08=
| RD3-score08=1
| RD3-team09=
| RD3-score09=0
| RD3-team10=| RD3-score10=3| RD3-team11=
| RD3-score11=2 (5)
| RD3-team12= 
| RD3-score12=2 (6)| RD3-team13=| RD3-score13=4| RD3-team14=
| RD3-score14=2
| RD3-team15=| RD3-score15=1| RD3-team16=
| RD3-score16=0
 
| RD4-team01=
| RD4-score01=1 (4)
| RD4-team02= 
| RD4-score02=1 (5)| RD4-team03=| RD4-score03=2| RD4-team04=
| RD4-score04=0
| RD4-team05= 
| RD4-score05=0 (4)| RD4-team06=
| RD4-score06=0 (3)
| RD4-team07=| RD4-score07=3| RD4-team08=
| RD4-score08=1

| RD5-team01=
| RD5-score01=1
| RD5-team02=| RD5-score02=2| RD5-team03= 
| RD5-score03=2 (9)| RD5-team04=
| RD5-score04=2 (8)

| RD6-team01=| RD6-score01=2| RD6-team02=
| RD6-score02=1
}}

 Trentaduesimi di finale 
 Risultati 

 Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 novembre 2021|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 novembre 2021|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 novembre 2021 Sedicesimi di finale 
 Risultati 

 Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 novembre 2021|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 dicembre 2021|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 marzo 2022 Ottavi di finale 
 Risultati 

 Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 gennaio 2022|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 gennaio 2022|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 febbraio 2022|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 marzo 2022|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 marzo 2022 Quarti di finale 
 Risultati 

 Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 marzo 2022|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 aprile 2022|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 aprile 2022 Semifinali 
 Risultati 

 Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 maggio 2022'''

Finale

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia Serie D

Calcio nel 2021
Calcio nel 2022
2021